Abetti kan verwijzen naar volgende betekenissen:

Persoon
Antonio Abetti, (1846 - 1928)
Giorgio Abetti, (1882 - 1982)

Andere
 De maankrater Abetti